Die Saison 1983/84 war die 41. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, CD Zacatepec, wurde durch den Aufsteiger Unión de Curtidores ersetzt, der in der gesamten Spielzeit nur 19 Punkte erzielen konnte und am Ende wieder in die zweite Liga abstieg.

Wie seit mehreren Jahren praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die, mit dem Viertelfinale beginnend, im Play-off-Modus ausgetragen wurde.

Kreuztabelle 

1 Das am 22. Oktober 1983 ausgetragene Spiel zwischen dem CF Monterrey und dem Tampico-Madero FC wurde in der 85. Spielminute beim Stand von 1:0 für die Gastgeber infolge von Zuschauerausschreitungen abgebrochen. Das Ergebnis zum Zeitpunkt des Spielabbruchs floss in die Wertung ein.

2 Die am 17. März 1984 ausgetragene Begegnung zwischen dem Club León und dem Puebla FC wurde in der 61. Spielminute beim Stand von 0:0 wegen eines Platzsturms abgebrochen. Die restlichen 29 Minuten wurden am 28. März 1984 nachgeholt und vom Gastgeber 1:0 gewonnen.

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 
Zum ersten Mal standen die „Großen Vier“ gemeinsam im Halbfinale

|}

Finale 
Zum ersten – und bis heute (Stand: Jahresende 2019) einzigen – Mal kam es im Finale zum Súper Clásico del Fútbol Mexicano. Dessen grundsätzliche Brisanz war noch dadurch gesteigert, dass es beim Zusammentreffen der beiden Mannschaften in der vorangegangenen Saison zu einer Massenschlägerei auf dem Spielfeld  gekommen war. Auch diesmal kam der Club Deportivo Guadalajara mit keinem vorteilhaften Ergebnis (2:2) zum Rückspiel ins Aztekenstadion, hätte aber erneut kurz vor der Halbzeitpause in Führung gehen können, wenn Ernesto Cisneros den von Américas Schlussmann Héctor Zelada an „Snoopy“ Pérez verschuldeten Strafstoß im Tor untergebracht hätte. Durch diesen Fehlschuss wurde der Unglücksrabe zum Sündenbock der Chivas-Fans für die Finalniederlage.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1983/84 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

1983
Fußballsaison 1983/84